Теа Софі Лох Несс (нар. 1996, Крістіансанн ) — норвезька акторка.

Біографія 
Почала зніматися у віці восьми років. Вона зіграла головну роль у фільмі повноліття Ейріка Свенссона «Одна ніч в Осло» в 2013 році , прем'єра якого відбулася в квітні 2014 року  . У 2014 році Несс вивчала драму в школі Hartvig Nissens в Осло.  Вона зіграла роль Теї у дріадах у 2015 році. Вона зіграла роль дочки короля Христини Норвезької у фільмі «Останній король », прем’єра якого відбулася в 2016 році  . У 2016 році її взяли на роль пілотного епізоду для нового серіалу HBO ( Могадішо, Міннесота ), який зрештою не було підібрано.   У 2018 році вона зіграла роль лиходійки Скейд у третій серії «Останнього королівства » на Netflix  і зіграла Бергліо в шостому епізоді « Порятунок людської раси » на CW Seed .

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 Теа Софі Лох Несс на IMDb
 Теа Софі Лох Несс у Facebook
 Теа Софі Лох Несс в Instagram

Норвезькі кіноакторки
Уродженці Крістіансанна
Народились 1996
Персоналії:Осло